BIRC2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 618 амінокислот, а молекулярна маса — 69 900.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, активаторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, транскрипція, регуляція транскрипції, убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Металопротеїни
Трансферази